Алексей Николаевич Зленко (02.12.1914 — ?) — советский авиаконструктор, специалист в области авиамоторостроения. Лауреат Ленинской премии 1960 г. за участие в разработке и создании двигателя АИ-20 пассажирского самолёта Ил-18.

Биография 
Родился в Краснополье Краснопольского района Сумской области.

В 1941 году окончил Харьковский авиационный институт.

В 1941—1945 служил в РККА. Был помощником начальника артиллерийского снабжения 411 стрелковой дивизии. В 1942 году попал в плен, содержался в лагере Слобозия. После освобождения из плена служил вновь как стрелок 3-го офицерского штурмового батальона 481-го стрелкового полка 320-й стрелковой дивизии, был ранен, контужен. Награждён орденом Красной Звезды (1945) за действия при штурме и удержании в городе Буда.. В 1985 г. награждён орденом Отечественной войны II степени.

С 1946 г. — инженер-конструктор, ведущий конструктор, начальник отдела компрессоров опытно-конструкторского бюро № 478 (с 1967 г. Запорожское машиностроительное КБ «Прогресс»).

Кандидат технических наук.

Зленко участвовал в доводке турбостартёра ТС-12 для турбовинтового двигателя НК-12. В бригаде Зленко начинали свой трудовой путь на ЗМКБ Фёдор Муравченко, Виктор Чуйко. Зленко участвовал в расследовании причин катастрофы самолёта Ил-18.

Примечания

Ссылки 
 

Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Выпускники Харьковского авиационного института
Персоналии:ЗМКБ «Прогресс»